Laarhof, een kasteel in de Rumstse deelgemeente Reet 
 Laarhof, een voormalig kasteel en kasteeldomein in Schelle 
 Laarhof of Lahrhof, een wijk in Sittard
 Heershof of Laerhof, een kasteelboerderij in Boekend bij Venlo, genoemd naar de familie Van Laer

'Laar' betekent open plek in het bos, 'hof' is een omheinde plaats of residentie.